Il singolare del torneo di tennis Moscow Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Leila Meskhi che ha battuto in finale Elena Brjuchovec 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Leila Meskhi (campionessa)
 Gretchen Magers (semifinali)
 Larisa Neiland (secondo turno)
 Rachel McQuillan (quarti di finale)

 Mercedes Paz (primo turno)
 Laura Golarsa (secondo turno)
 Robin White (secondo turno)
 Natalija Medvedjeva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Moscow Ladies Open 1990